Yakuza () может означать:
 Yakuza (серия игр) — серия компьютерных игр от Sega.
 Yakuza — компьютерная игра 2005 года для PlayStation 2, первая игра в одноимённой серии.
 Yakuza 2
 Yakuza 3
 Yakuza 4
 Yakuza 5 
 Yakuza 0 — первая по хронологии часть серии.
 Yakuza Kiwami — ремейк первой части.
 Yakuza 6: The Song of Life
 Yakuza Kiwami 2 — ремейк Yakuza 2 .
 Yakuza: Like a Dragon
 Yakuza Kenzan — спин-офф про феодальную Японию начала 17-го века.
 Yakuza: Dead Souls — спин-офф про зомби-апокалипсис.
 Like a Dragon: Ishin! — спин-офф, чьи события разворачиваются в конце периода Эдо.
 Yakuza — авангардная металическая группа из Чикаго.
 Yakuza — инди-рок группа из Белфаста.

См. также 
 Якудза (значения)